Гай Ви́бий Па́нса () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Вибий Панса — монетный триумвир, по одной из версий, около 87 года до н. э.;
 Гай Вибий Панса — консул 43 года до н. э., предполагаемый сын предыдущего.